Aveão é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Avena sterilis subsp. ludoviciana
 Avena sterilis subsp. sterilis